

Persone 
 Antonino Morana – allenatore e calciatore italiano
 Antonino Morana – vescovo cattolico italiano
 Eleonora Morana – attrice italiana
 Giovanni Battista Morana  – politico italiano

Altro 
 Morana – figura della mitologia slava
 Morana – gruppo musicale sloveno
 Morana – genere di coleotteri della famiglia Staphylinidae

Pagine correlate 
 Moraña